Ликилвиц има више значења:

 Ликилвиц (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ликилвиц, Ла Курва (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику